Szpilman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Szpilman (* 1956), polnischer Komponist, Musik-Produzent und Herausgeber
 Władysław Szpilman (1911–2000), polnischer Pianist, Komponist und Schriftsteller

Szpilman ist des Weiteren der Name von:

 Szpilman Award, ein Kunstpreis, der jährlich vergeben wird
 Szpilman (Band), einer deutschen Künstlergruppe 
 (9973) Szpilman, eines Asteroiden

Siehe auch:
 Spielmann (Begriffsklärung)